Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, s'est disputé du  au .

Nao Hibino remporte le simple dames. En finale, elle bat Donna Vekić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margarita Gasparyan et Alexandra Panova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Tachkent
2015 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2015
Tennis en octobre 2015